

Ґузув — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Ґузув — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґузув — село в гміні Оронсько Шидловецького повіту Мазовецького воєводства